Итальянский избирательный закон 1859 года (:it:Legge elettorale italiana del 1859)
 Итальянский избирательный закон 1882 года (:it:Legge elettorale italiana del 1882)
 Итальянский избирательный закон 1912 года (:it:Legge elettorale italiana del 1912)
 Итальянский избирательный закон 1919 года (:it:Legge elettorale italiana del 1919)
 Закон Ачербо (:it:Legge Acerbo), 1923 год
 Итальянский избирательный закон 1946 года (:it:Legge elettorale italiana del 1946)
 Итальянский избирательный закон 1953 года (:it:Legge elettorale italiana del 1953)
 Закон Маттареллы (:it:Legge Mattarella), 1993 год
 Закон Кальдероли (:it:Legge Calderoli), 2005 год
 Итальянский закон о выборах в Европейский парламент (:it:Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo)
 Итальянский избирательный закон 2015 года (:it:Legge elettorale italiana del 2015), также «Италикум», «Italicum»
 Итальянский избирательный закон 2017 года (:it:Legge elettorale italiana del 2017), также «Розателлум» («Rosatellum» или «Rosatellum bis»)